Юрий Павлович Ивенсен (1908, Москва — 1996, Якутск) — советский геолог, специалист в области разведки и геологии рудных полезных ископаемых и металлогении. Директор-организатор Института геологии Коми филиала АН СССР (1958—1961), профессор (1969), Заслуженный деятель наук Якутской АССР (1973).

Биография 
Родился  года в Москве.

В 1910—1921 годах семья жила в городе Омске.

В 1925 году окончил девятилетку в Москве.

С 1926 года учился в Высшем литературно-художественном институте имени Брюсова, до его ликвидации в 1929 году (окончил 4 курса).

С 1929 года работал коллектором, научным сотрудником, начальником геологических партий и экспедиций в производственных и научно-исследовательских геологических организациях:
 Институт прикладной минералогии
 НИГРИзолото (Москва)
 МГРИ
 Восточно-Сибирская экспедиция ИГН АН СССР, 1940
 Геологический институт Киргизского филиала АН СССР (г. Фрунзе)
 Главслюда МВД СССР
 Трест «Таджикзолоторедмет» (Душанбе).

В 1947 году экстерном окончил геологоразведочный факультет Казахского горно-металлургического института (Алма-Ата).

В 1950 году защитил кандидатскую диссертацию.

В 1957 году защитил докторскую диссертацию в ИГЕМ АН СССР по теме «Становление гранитных пегматитов в связи с развитием геологической структуры».

Работал заведующим отделом и  директора (директор-организатор) Института геологии Якутского филиала АН СССР (Якутск, Якутская АССР).

В 1958—1961 годах — директор Института геологии Коми филиала АН СССР.

С 1965 года — заместитель директора Института геологии Якутского филиала СО АН СССР (Якутск).

Изучал петрографию и металлогению в различных районах Тянь-Шаня, на Кольском полуострове, в Восточной Сибири.

Первооткрыватель 8 редкометалльных и полиметаллических месторождений в Средней Азии (Туркестанского ураноносного пояса).

Занимался изучением месторождений полиметаллов, вольфрама, олова, золота, редких и рассеянных элементов, слюды. Проводил прогнозную оценку территории Якутии на полиметаллы и золото.

Выдвигался в члены-корреспондениы АН СССР.

Скончался в 1996 году в городе Якутске.

Награды и премии 
 1951 — орден Трудового Красного Знамени
 1970 — Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 1973 — Заслуженный деятель наук Якутской АССР.

Библиография 
Автор более 70 научных работ, среди них книги:
 Ивенсен Ю. П. Полиметаллы Средней Азии и Южного Казахстана. — М.; Л.: ГОНТИ, 1938. — 278 с.
 Ивенсен Ю. П. Магматизм Тимана и полуострова Канин. — М.; Л.: Наука, 1964. — 127 с.
 Ивенсен Ю. П., Левин В. И., Нужнов С. В. Формационные типы древних золотоносных россыпей и методы их поисков АН СССР. — М.: Наука, 1969. — 208 с.
 Ивенсен Ю. П., Невойса Г. Г., Амузинский В. А. Строение, история развития, магматизм и металлогения северной части Верхоянской складчатой зоны. — Новосибирск: Наука, 1975. — 322 с.

Примечания

Ссылки 
 Сын об отце — Вестник Коми НЦ РАН, 2008.
 Библиография в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.

Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Геологи СССР